Хмелевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:
 Хмелевская волость — в составе Воронежской губернии
 Хмелевская волость — в составе Курской губернии
 Хмелевская волость — в составе Орловской губернии
 Хмелевская волость — в составе Самарской губернии
 Хмелевская волость — в составе Тамбовской губернии
 Хмелевская волость — в составе Херсонской губернии
 Хмелевская волость — в составе Ярославской губернии